Putuo puede referirse a:

Putuo , división urbana en Shanghái, China.
Putuo, localidad de la ciudad de Zhoushan, China.
Putuo, es una isla al sureste de Shanghái, China.
Putuo, templo budista de la dinastía Qing ubicado en Chengde, China.